Wolfhardt ist

eine Variante des Vornamens Wolfhard
ein Berg im Sauerland, siehe Wolfhardt (Berg)